Dwight Mullins (né le  à Calgary en Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1982-1983 || Broncos de Lethbridge || LHou ||66 ||5 ||2 ||7 ||71 ||20 ||4 ||6 ||10 ||17
|-
|1983-1984 || Broncos de Lethbridge || LHou ||70 ||20 ||23 ||41 ||101 ||5 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
|1984-1985|| Broncos de Lethbridge || LHou ||62 ||21 ||18 ||39 ||94 ||4 ||1 ||2 ||3 ||7
|-
|1985-1986|| Broncos de Lethbridge || LHou ||72 ||52 ||37 ||89 ||99 ||10 ||3 ||4 ||7 ||12
|-
|1986-1987|| Wranglers de Calgary || LHou ||31 ||12 ||8 ||20 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988|| Blades de Saskatoon || LHou ||52 ||12 ||17 ||29 ||71 ||10 ||7 ||4 ||11 ||12
|-
|1988-1989|| Spirits de Flint || LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995|| Fire de Fort Worth || LCH ||45 ||10 ||11 ||21 ||197 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996|| Fire de Fort Worth|| LCH ||63 ||15 ||11 ||26 ||235 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1996-1997|| Fire de Fort Worth|| LCH ||48 ||12 ||7 ||19 ||301 ||17 ||1 ||4 ||5 ||82

Trophées et distinstions

Ligue centrale de hockey 
Il remporte la coupe du président Ray-Miron avec les Fire de Fort Worth en 1996-1997.

Références 

Naissance en février 1967
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des Spirits de Flint
Joueur du Fire de Fort Worth
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Calgary